Boy Meets Girl (toneel), een toneelstuk van Bella en Sam Spewack 
 Boy Meets Girl (1938), een film van Lloyd Bacon
 Boy Meets Girl (1984), een film van Leos Carax
 Boy Meets Girl (1993), een film van Kevin Rodney Sullivan
 Boy Meets Girl (1998), een film van Jerry Ciccoritti
 Boy Meets Girl (2014), een film van Eric Schaeffer
 Boy Meets Girl (miniserie), Britse miniserie uit 2009
 Boy Meets Girl (band), Amerikaans popduo